Уббо Эммиус (; 5 декабря 1547, Гретзиль, Нижняя Саксония — 9 декабря 1626, Гронинген, Стад-эн-Ланде) — немецкий географ, историк, реформатский богослов, первый ректор Гронингенского университета.

Биография 
Уббо Эммиус родился 5 декабря 1547 года в Гретзиле, Восточная Фризия в семье лютеранского проповедника Эммиуса Дайкена. С 9 до 18 лет Эммиус учился в латинской школе, которую ему пришлось оставить после смерти отца. После учёбы в Ростоке, в возрасте 30 лет, Эммиус брал уроки в Женеве у Теодора Безы, кальвиниста, который оказал на Эммиуса большое влияние .

По возвращении в Восточную Фрисландию в 1579 году он занял должность ректора в той самой школе, в которой учился, — колледже в Нордене. Впоследствии он был уволен местным судом в 1587 году за то, что, будучи кальвинистом, не подписался под Аугсбургским исповеданием. После этого, в 1588 году, кальвинистский граф Йохан предложил ему должность ректора в латинской школе в Лере (позже переименованной в ). Известно, что, оставаясь в Лере, Эммиус переписывался со многими другими важными людьми того времени, бежавшими из Гронингена после того, как эта область попала под власть испанцев. Когда Гронинген сдался принцу Морицу Оранскому в 1594 году, бежавшие вернулись и предложили Уббо должность ректора в школе в Синт-Мартене. Когда в 1614 году было принято решение о создании университета под руководством Эммиуса, он был выбран в качестве директора и профессора истории и греческого языка и в конечном итоге стал первым ректором () Гронингенского университета, который основал.

Уббо Эммиус умер 9 декабря 1625 года в Гронингене.

Историография 
Уббо Эммиус внёс выдающийся вклад в историографию. Его основные работы были посвящены истории фризских территорий: его 6 частей Rerum Frisicarum historiae, выходили с 1592 по 1616 год. В одной из других своих важных работ под названием Chronologicum он сравнил истории разных народов, которые использовали разные календари.

Среди других работ:
 Opus chronologicum (Гронинген, 1619 г.)
 Vetus Graecia illustrata (Лейден, 1626 г.)
 Historia temporis nostri, впервые опубликованная в Гронингене в 1732 году.

Отчёт о его жизни, написанный Николуасом Мулериусом, был опубликован вместе с жизнью других профессоров Гронингена в Гронингене в 1638 году.

 Избранные работы 
 Rerum Frisicarum historiae decades (Leiden, 1616)
 Opus chronologicum (Groningen, 1619)
 Vetus Graecia illustrata (Leiden, 1626)
 Historia temporis nostri (Groningen, 1732)

 Примечания 

 Литература 
 
 Gudrun Anne Dekker: Ubbo Emmius: Leben, Umwelt, Nachlass und Gegenwart. Broschiert. 
 
 Derk de Haan: Ubbo Emmius. In: Derk de Haan (Hrsg.): 400 Jahre Ulrichsgymnasium Norden. 1567–1967. Ulrichsgymnasium, Norden 1967, S. 88.
 W. J. Kuppers (Hrsg.): Ubbo Emmius. Een Oostfries geleerde in Groningen / Ubbo Emmius. Ein ostfriesischer Gelehrter in Groningen''. Groningen und Emden 1994 – enthält eine ausführliche Bibliografie.
 

Преподаватели Гронингенского университета
Ректоры вузов Нидерландов
Персоналии:Аурих (район)
Географы Германии
Географы Нидерландов
Историки Германии
Историки Нидерландов
Богословы Германии
Умершие в 1625 году
Родившиеся в 1547 году